Une commission des Affaires sociales peut faire référence à :
 dans la province canadienne du Québec :
 la commission des Affaires sociales, un groupe parlementaire constitué de députés à l'Assemblée nationale,
 en France :
 la commission des Affaires sociales, un groupe parlementaire constitué de députés à l'Assemblée nationale,
 la commission des Affaires sociales, un groupe parlementaire constitué de sénateurs au Sénat.

Une commission des affaires sociales peut faire référence à :
 dans la province canadienne du Québec :
 la commission des affaires sociales, un ancien tribunal administratif chargé de trancher différents litiges liés aux prestations sociales.